In dieser Liste werden Olympiateilnehmer aufgeführt, die in NS-Konzentrationslagern ums Leben kamen. Die Nationalität bezieht sich auf den Zeitpunkt, an dem die betreffende Olympiade stattgefunden hat.

Weblinks

Einzelnachweise 

Liste (NS-Opfer)
Liste (Olympische Spiele)
Liste (Sportler)